Untereschlbach ist der Name folgender Orte:

 Untereschlbach (Eggenfelden), Ortsteil von Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Untereschlbach (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft von Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich